Санкт-Михаэль ( — Святой Михаил) — топоним:

 Австрия
 Санкт-Михаэль-им-Бургенланд — ярмарочная коммуна, федеральная земля Бургенланд.
 Санкт-Михаэль-им-Лунгау — ярмарочная коммуна, федеральная земля Зальцбург.
 Санкт-Михаэль-ин-Оберштайермарк — ярмарочная коммуна, федеральная земля Штирия.

См. также
Санкт-Михель